Goldenes Zeitalter steht für:

 Goldenes Zeitalter, Weltzeitalter der antiken Mythologie (gemäß Hesiod)
 Goldenes Zeitalter des Islam (749–1258), siehe Blütezeit des Islam
 Goldenes Zeitalter (Belarus) (14.–16. Jh.)
 Goldenes Zeitalter (Niederlande) (17. Jh.)
 Goldenes Zeitalter (Piraterie), karibische und internationale Piraten (um 1800)
 Goldenes Zeitalter (Dänemark) (19. Jh.)
 Goldenes Zeitalter des Alpinismus (1855–1865)
 Goldenes Zeitalter der russischen Literatur (19. Jh.), siehe Russische Literatur #Puschkin und die Romantik
 Goldenes Zeitalter der Antarktis-Forschung (1893–1922)
 Goldenes Zeitalter (Golfarchitektur) (frühes 20. Jh.)
 Goldenes Zeitalter der mittelalterlichen bulgarischen Kultur (865–969)
 Goldenes Zeitalter der Comic-Helden (1938–1940er), siehe Superheld #Frühzeit der Superheldencomics („Goldenes Zeitalter“)

Werktitel:
 Das goldene Zeitalter, Film von Luis Buñuel (1930)
 Goldenes Zeitalter (Gemälde), Bild von Lucas Cranach dem Älteren (um 1530)

 Goldene Ära steht für:
 Goldene Operettenära, Wiener Operette (1860–1900)
 Goldene Ära der Hollywood-Filmindustrie (1930–1950), siehe New Hollywood #Die „goldene Ära“
 Goldene Ära der Arcade-Spiele (1980er)
 Goldene Ära der spanischen Softwareindustrie (1983–1992)

 Golden Age (englisch) steht für:
 Golden Age (2019), Dokumentarfilm von Beat Oswald
 Golden Age of Hip-Hop, Zeitabschnitt in der Geschichte der Hip-Hop-Musik (1980–1994)
 The Golden Age, ehemalige religiöse Zeitschrift der Zeugen Jehovas (1919–1937), heute Erwachet!

Siehe auch: 
 Siglo de Oro („Goldenes Jahrhundert“ in der spanischen Kunst- und Literaturgeschichte)
 Silbernes Zeitalter (Begriffsklärung)
 Bronzenes Zeitalter (Begriffsklärung)